Wake Up (álbum de BTS)
Wake Up (álbum de The Vamps)
Wake Up (canção de Alanis Morissette)
Wake Up (canção de ClariS)
Wake Up (canção de Hilary Duff)
Wake Up (canção de Now United)
Wake Up (canção de The Vamps)
Wake Up! Wake Up! — álbum de Everyday Sunday

Desambiguações de música